Plac Inwalidów:
 Plac Inwalidów w Krakowie
 Plac Inwalidów w Warszawie
 Les Invalides (Plac Inwalidów) w Paryżu

Inwalidów